Santo Spirito  (Saint-Esprit en italien) peut référer à :
 Basilique Santo Spirito, à Florence, et sa place, son cénacle, 
 Borghetto Santo Spirito, une commune italienne
 L'église Santo Spirito, à Gênes
 L'église Santo Spirito, à  Sienne
 L'église Santo Spirito in Sassia de Rome

 Le Bastione di Santo Spirito de Vérone

 L'Ospedale di Guarnigione di Santo Spirito, de Vérone

 L'ïle de Santo Spirito de la lagune de Venise

 L'ordre religieux du même nom, l'Ordine dello Santo Spirito : Ordre du Saint-Esprit

Voir également toutes les Chiesa dello Spirito Santo italiennes 
Chiesa dello Spirito Santo à Cortone
L'ancien nom de l'église San Giorgio alla Costa  à Florence
 Chiesa dello Spirito Santo à Pistoia.
 Chiesa dello Spirito Santo à Prato.
Chieso dello Spirito Santo à Naples.